

Населені пункти та їхні частини

 Єжево — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єжево — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства

 Єжево — гміна в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Єжево — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єжево — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єжево — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Єжево — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Єжево — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Єжево — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Єжево — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Єжево — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єжево — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Єжево — частина села Тлухово в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єжево — осада в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Єжево — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Єжево — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Єжево () – населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Ругвиця

Примітки